Александр Васильевич Микуляк (29 декабря 1976, Ивано-Франковск, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист и тренер.

Игровая карьера 
Воспитанник ДЮСШОР «Прикарпатье». Первый тренер — Юрий Семёнович Шайкин. В 1994 году семнадцатилетнего Микуляка взяли в «Прикарпатье», которое боролось за выход в высшую лигу. В следующем сезоне 7 октября 1994 года в матче против «Волыни» Александр дебютировал в высшей лиге. Сезон 1995/96 годов молодой нападающий провёл частично в аренде в чертковском «Кристалле». За три месяца в этом клубе сделал два хет-трика — в ворота «Черкасс» и харьковского «Металлиста». В следующем сезоне играл в аренде в «Черкассах».

В высшей лиге чемпионата Украины кроме «Прикарпатья» защищал цвета клубов «Металлург» (Запорожье) и «Таврия» (Симферополь). Дважды играл в Казахстане в команде «Актобе-Ленто».

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры работал детским тренером в ДЮФШ Юниор (Ивано-Франковск). В марте 2012 года стал играющим тренером любительской команды «Газовик» (Богородчаны). Забив в дебютном сезоне 29 голов в 28 матчах, становился лучшим бомбардиром чемпионата области. В 2013 году становился обладателем Кубка области.

Примечания

Ссылки 
 
 
  на сайте AllPlayers.in.ua
  на сайте Ukr-Football.org.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Меховик»
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Калуш»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)